VAF : code AITA de l'aéroport de Valence-Chabeuil, en France ;
 vaf : code ISO 639-3 du vafsi, un dialecte iranien.

Voir aussi